Alfa Romeo Spider – samochód sportowy klasy kompaktowej produkowany przez włoską markę Alfa Romeo w latach 1966−2010.

Pierwsza generacja 

Alfa Romeo Spider I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1966 roku.

Pierwszy model Spidera został przedstawiony publicznie w 1966, otrzymując kod fabryczny 105. Samochód zastąpił w ofercie włoskiego producenta sportowy wariant Spider modelu Giulietta.

Pojazd wywołał kontrowersje swoim awangardowym, jak na drugą połowę lat 60., stylistykę i proporcje nadwozia. Pracownicy fabryki Alfa Romeo nadali mu nawet pogardliwą nazwę Osso di Seppia (skorupka kałamarnicy). W uzyskaniu kultowego statusu modelowi Spidera znacząco pomógł promujący go w pewnym sensie film Absolwent z Dustinem Hoffmanem i przede wszystkim charakterystyczny dźwięk pracującego na wysokich obrotach silnika tzw. Alfa Sound.

Rocznie powstawało kilka tysięcy sztuk, najwięcej w 1991 roku - 9073 egzemplarzy.

Wygląd poszczególnych odmian 
Spider I był najdłużej produkowanym samochodem Alfy Romeo w historii. W ciągu 28 lat produkcji samochód przeszedł trzy duże modernizacje, z czego każda polegała głównie na zmianie wyglądu pasa przedniego i kształtu tylnej części nadwozia. Podzespoły, platforma i wiele kluczowych rozwiązań pozostało za to bez zmian.

Seria 1 (1966−1969) 
Premiera pierwszej serii miała miejsce w marcu 1966 roku na Geneva Motor Show. Samochód był pierwszym niewielkim roadsterem, który powstał od początku jako oddzielny model, a nie odmiana nadwoziowa innego auta osobowego. Spider miał początkowo nazywać się zupełnie inaczej - Duetto, jednak z powodu kłopotów z rejestracją tego emblematu Alfa Romeo ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu. Samochód był produkowany przez 3 lata, do 1969 roku, kiedy to przeprowadzono pierwszą dużą modernizację - głównie pod kątem wyglądu nadwozia i wystroju wnętrza.

Seria 2 (1969−1983) 
Spider po pierwszej modernizacji przeszedł gruntowne zmiany w wyglądzie głównie tylnej części nadwozia. Stała się ona bardziej kanciasta i  otrzymała inny kształt lamp, które odtąd były prostokątne. Zmienił się także wygląd przedniego zderzaka oraz kokpitu, w ramach czego zaktualizowano m.in. listę wyposażenia. Bez zmian pozostał rozstaw osi i szerokość nadwozia.

Seria 3 (1983−1990) 
Alfa Romeo Spider pierwszej generacji przeszło drugi, mniej rozległy lifting, w 1983 roku. W jego ramach pojawiły się nowe zderzaki w przedniej i tylnej części nadwozia, zmodernizowane jednostki napędowe, kolejne poprawki w wystroju kabiny pasażerskiej oraz charakterystyczne, czarne nakładki na tylnej części nadwozia.

Seria 4 (1990−1994) 
Ostatnia, trzecia modernizacja Spidera I okazała się kompleksowa i bardzo rozległa, dorównując zmianami tej z 1969 roku. W jej ramach, Spider otrzymał zupełnie inaczej wyglądający tył, który wyraźnie wydłużył nadwozie. Pojawiło się bardziej kanciaste nadwozie, charakterystyczne podłużne tylne lampy i zupełnie nowe zderzaki okalające nadwozie. Po raz pierwszy były one w kolorze karoserii, przez co optycznie samochód wyglądał jednobarwnie. Pomimo rozległych zmian, Spider I po trzeciej modernizacji zachowało dalej taki sam rozstaw osi i szerokość nadwozia. Po raz pierwszy pojawił się elektroniczny wtrysk paliwa.

Dane techniczne 
 Nadwozie samonośne, 2-drzwiowe, 2-miejscowe
 Pojemność skokowa - 1948 cm³
 Moc maksymalna - 93 kW (125 KM) przy 5300 obr/min
 Skrzynia przekładniowa 5-biegowa synchroniczna
 Hamulce przednie i tylne tarczowe
 Ogumienie o wymiarach 165HR14 lub 185/70/HR14
 Długość - 425 cm
 Masa własna pojazdu - 1040 kg
 Prędkość maksymalna - 198 km/h

Druga generacja 

Alfa Romeo Spider II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1993 roku.

Spider drugiej generacji był pierwszym od prawie trzech dekad zupełnie nowym modelem, opracowanym od podstaw we współpracy z Pininfariną. Choć wstępna produkcja modelu ruszyła już w 1993 roku, to oficjalna premiera miała miejsce dopiero jesienią 1994 roku na Paris Motor Show. Tym razem, Spider został zbudowany także pod postacią dwudrzwiowego, czteromiejscowego coupe, które otrzymało nazwę GTV.

Sprzedaż Spidera II ruszyła oficjalnie wiosną 1995 roku. W 1997 roku Spider przeszedł pierwszą modernizację, w ramach której pojawiły się głównie zmiany w palecie jednostek napędowych. Dużo rozleglejsza była modernizacja z 2003 roku, kiedy to samochód otrzymał inaczej stylizowany przód z większą atrapą chłodnicy zajmującą teraz całą wysokość przedniej części nadwozia.

Trzecia generacja 

Alfa Romeo Spider III został zaprezentowany po raz pierwszy w 2006 roku.

Samochód zadebiutował w 2006 roku, tym razem po prezentacji odmiany coupe, która znów otrzymała inną nazwę - Brera. Pojazd produkowany był w zakładach firmy Pininfarina w San Giorgio Canavese na zlecenie Alfa Romeo. Studio Pininfarina projektując Alfę Romeo Spider uwzględniła agresywny przód, zwartą, silną sylwetkę nadwozia zamykaną niewielkim, pięciowarstwowym dachem. Samochód zbudowano na bazie płyty podłogowej modelu Brera z którą ma identyczny napęd, układ jezdny i kokpit.

Paletę silnikową stanowią dwie benzynowe jednostki z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 2.2 i 3.2 l. Do mocniejszej wersji silnikowej można zamówić napęd na obie osie - wersja Q4. Pod koniec 2006 roku oprócz sześciostopniowej, manualnej skrzyni biegów do oferty wprowadzono automatyczną przekładnię. Oraz 2.4 JTDm w trzech odmianach o mocy 200 do 214 KM. W 2009 roku dołączyły do gamy silników także 2.0 JTDm oraz 1.75tbi

Wyprodukowano 12.488 egzemplarzy.

Silnik

Osiągi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Spider
Roadstery
Samochody tylnonapędowe
Samochody z lat 60.
Samochody z lat 70.
Samochody z lat 80.
Samochody z lat 90.
Samochody z lat 2000–2009
Samochody z lat 2010–2019
Samochody z napędem AWD